Il Champ Car Atlantic Championship 2007 é stata la 33ª stagione dell'Atlantic Championship.
Il campionato é cominciato l'8 aprile 2007 e si é concluso il 12 agosto successivo dopo 12 gare.

Team e piloti

Risultati

Risultati dei Gran Premi

Classifiche

Classifica piloti

Voci correlate
Champ Car

Altri progetti

Champ Car
Serie e competizioni motoristiche nel 2007